Gučogorski arhiđakonat je rimokatolički arhiđakonat, jedan od četiriju u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Pripada Vrhbosanskoj nadbiskupiji, kojoj još pripadaju Plehanski, Fojnički i Toliški arhiđakonat. Arhiđakon Gučogorskog arhiđakonata je msgr. Pavo Jurišić. Arhiđakonatu pripadaju Bugojanski, Travnički i Žepački dekanat.

Izvori 

Vrhbosanska nadbiskupija